Duany ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés Duany (* 1949), amerikanischer Architekt und Stadtplaner
 Andrés Duany (Squashspieler) (* 1990), peruanischer Squashspieler
 Kueth Duany (* 1980), amerikanischer Basketballspieler
 Lorena Duany (* 1992), peruanische Badmintonspielerin
 Raúl (Bueno) Duany (* 1975), kubanischer Zehnkämpfer